Příjmení Hemerka, přechýleně Hemerková, nosí více osobností:

 August Hemerka (1842–1911), slánský statkář a politik
 Oldřich Hemerka (1862–1946), slovenský folklorista, hudební skladatel, dirigent a varhaník
 Viktor Hemerka (1914–?), český lední hokejista a fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení